Rajd Wielkiej Brytanii 2015 (71th Wales Rally GB) – Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w Walii od 12 do 15 listopada 2015 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Deeside.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS19

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja końcowa sezonu 2015 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2015
Wielka Brytania
2015 w Wielkiej Brytanii